Ву́лиця Дмитра́ Віто́вського (також Вулиця Віто́вського) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Вітовського — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Дмитра Вітовського — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Вітовського — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Вітовського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Вітовського — вулиця в місті Старий Самбір.
 Вулиця Вітовського — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Дмитра Вітовського — вулиця в місті Тернопіль.

Вулиці, названі на честь людей